Andrakammarvalet i Sverige 1887 kan avse:

 Andrakammarvalet i Sverige 1887 (vår) – extravalet till Sveriges riksdags andra kammare våren 1887 om frihandel
 Andrakammarvalet i Sverige 1887 (september) – ordinarie andrakammarvalet 1887